Le Nantes Football Gaélique (appelé également Nantes GAA) est un club sportif basé à Nantes pratiquant le football gaélique. 
Le club fut fondé en 2006 par un groupe d'étudiants. Il était alors placé sous l'égide du Nantes Étudiants Club mais à la suite de la dissolution de ce dernier en , le club est devenu Nantes Football Gaélique. En 2017, le Nantes GAA est de nouveau affilié à un club omnisports, le Nantes Don Bosco. Il est affilié à la Fédération française de football gaélique et à la Ligue bretonne.

Historique

De la création à l'envol 
Les nantais ont participé au championnat de Bretagne dès leur première année, remportant le premier tournoi auquel ils ont participé, le  à Sens-de-Bretagne. Depuis lors, ils participent à ce championnat régulièrement, ainsi qu'aux tournois Euroligue se disputant en France.

Le , les Abeilles nantaises ont eu l'occasion d'organiser pour la première fois une manche du Championnat de Bretagne. Et pour conclure sa première saison, le club nantais remportait le tournoi amical de Monterfil organisé dans le cadre du festival « La Gallésie en fête ».

Depuis 2008, le NEC Football gaélique est également l'organisateur d'un tournoi challenge de Beach Gaelic (football gaélique sur sable), dont les deux premières éditions ont eu lieu à Pornichet. Inspirés par le tournoi équivalent qui se joue depuis quelques années à Long Island aux États-Unis, les Nantais sont les initiateurs de cette nouvelle pratique en Europe.

Depuis 2009, les Abeilles nantaises ne parviennent pas à terminer mieux qu'à la seconde place du Championnat de Bretagne. Il en est de même lors de la première édition de la Coupe de Bretagne en 2010-2011, où après un parcours sans faute, le Nantes GAA perd en finale face à Rennes.

En 2011, Nantes participe pour la première fois à la finale du Championnat de France à Paris, où les équipes de Jersey, Lyon, Toulouse, Liffré et Guernsey sont présentes. Mais ce sont ces deux dernières équipes qui joueront l'Euroligue.

En 2012, Nantes termine pour second du championnat de Bretagne pour la  consécutive en étant plus proche de Liffré qu'auparavant. Les abeilles sont éliminées prématurément de la Coupe de Bretagne par Guérande. Leur  à la Finale du Championnat de France à Niort se solde par une , la saison passée ayant eu raison des clubs bretons puisque Liffré terminait .

Le Nantes Football gaélique : une saison tampon 
Depuis 2012, le NEC Omnisports (Nantes Étudiants Club) se retrouve dans une forme d'ingérence depuis la démission du président phare Yann de la Porte du Theil. Le , soit 8 ans après l'existence de la section football gaélique, les membres du club se réunissent pour créer une association indépendante. Elle aura pour nom le Nantes Football gaélique, une manière pour le club de se donner un second souffle. Après 2 ans et toujours à la recherche d'un nouveau terrain, le club entame des démarches pour rejoindre un nouveau club omnisports.

Nantes Don Bosco Football gaélique : une nouvelle ère 
En 2017, les abeilles rejoignent Don Bosco Sports Nantes, un des plus vieux clubs omnisports de la ville (crée en 1948).

La saison de la confirmation : 2021-2022 
La saison 2021-2022 voit les abeilles occuper la plus haute place du podium à plusieurs reprises.

Le premier tournoi de la saison est le Super 9 qui se déroule à Clermont. Après avoir battu Paris Gaels GAA en demi finale sur le score de (X-X, X-X) les nantais se défont de Clermont Gaels en finale (X-X, X-X) et remportent ainsi le premier titre de la saison.

Palmarès

Identité

Couleurs 
Les couleurs ambre et noir sont issus de l'affiliation au Nantes Étudiants Club, un club omnisports créé en 1925. L'association a été créée par des élèves du lycée Georges-Clemenceau, établissement bien connu à Nantes. Ils décidèrent de donner à leur nouveau maillot les couleurs du tigre, animal auquel s'est identifié le célèbre homme politique pendant la guerre de 1914-1918.

Après Kipsta, puis Adidas, les Nantais se sont vêtus de la marque O'Neills, l'équipementier sportif  en Irlande, qui habille une grande majorité des clubs de football gaélique français et irlandais.

À partir de la saison 2018/2019, Nantes dispose d'une équipe B. Un nouveau maillot est alors produit. Il est également utilisé par la A comme un maillot extérieur.

Les maillots de gardiens de but utilisent la couleur rouge

Écusson 
Le blason du Nantes GAA utilise toujours le ballon de football gaélique comme emblème.
Le noir et blanc et l'hermine sont présentes pour rappeler l'appartenance bretonne de la ville de Nantes, que l'on retrouve sur le drapeau de la Bretagne. Tout comme la mention Naoned (Nantes en Breton) suivi de Football gaélique.
Enfin, depuis 2010, la date de la fondation du club est présente.

Joueurs et personnalités du club

Équipe type lors de la saison 2012-2013

Effectif lors de la saison 2013-2014

Entraîneurs 
L'ensemble des entraîneurs de l'équipe masculine ont connu un rôle d'entraîneur-joueur. Ils ont néanmoins souvent été assistés par un ou deux assistants.

Historiques des présidents 
Le premier président du Nantes Football gaélique est Erwan Gouin, ancien joueur de Rennes et évoluant au poste de gardien de but. C'est lui qui fonde le club en  afin de pouvoir continuer sa passion dans la Cité des Ducs. Il aura le triple rôle de président-entraîneur-joueur.

Infrastructures

Stades

Stade de l'Éraudière 
Les abeilles évoluent sur le terrain de l'Éraudière, situé au Nord-Est de Nantes. Le terrain est également utilisé par les équipes de football de Don Bosco.

Mais jusqu'en 2016, le Nantes Football gaélique ne disposait pas de terrain propre. Lors des compétitions, le club a accueilli ses adversaires sur différents lieux :

Michel Lecointre 
Le stade Michel-Lecointre a pu recevoir le quart de finale de Coupe de Bretagne opposant Nantes à Brest. Un terrain qui permit aux locaux de remporter le match haut la main sur le score de 26 à 5. Il est, depuis ce jour, le terrain le plus utilisé par les abeilles accueillant également un stage de l'équipe de France de football gaélique.

Vélodrome Petit-Breton 
Le terrain du Vélodrome du Petit-Breton où s'entraîne le VSN a permis à Nantes d'accueillir son premier tournoi et la  finale de Coupe de Bretagne opposant les abeilles Nantaises à Rennes.

Hippodrome Petit-Port 
Ce lieu a accueilli la  journée du championnat de Bretagne le . C'est à l'époque un record puisque 8 équipes bretonnes sont conviées à l'évènement ainsi que Paris Lutetia invité pour l'occasion. Cela représentait le plus gros tournoi en France jamais connu. Il marquait également le retour de Rennes à la compétition ainsi que l'arrivée de Saint-Malo, nouveau club qui finissait  du tournoi.

En dehors de Nantes 
Le , le club de Nantes a migré à Saint-Julien-de-Concelles pour accueillir la première journée du Championnat de Bretagne. Nantes perd en finale contre Liffré après un match très serré.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Football gaélique
 Football gaélique en France
 Championnat de Bretagne de football gaélique

Liens externes 
 
 Fédération française de football gaélique
 

Équipe de football gaélique
Club de sports gaéliques en France
Football gaélique en Pays de la Loire
Club sportif à Nantes
Club sportif fondé en 2006